Лающие жабы () — род бесхвостых земноводных из семейства Craugastoridae. Родовое название происходит от  — «хрупкий» и  — «живот». Обитают от южной Аризоны до центрального Техаса на юг через тропические и субтропические места обитания до северо-западного Эквадора и Колумбии.

Классификация 
На январь 2023 года в род включают 126 видов:

Примечания 

Craugastoridae